Miejscowości w USA:
 Prairie Home – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Cooper
Gminy w USA:
 Prairie Home (ang. Prairie Home Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Cooper